Фёдор Королёв:
 Королёв, Фёдор Андреевич (1909—1979) — физик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Королёв, Фёдор Павлович (1888—1970) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.